Haller je priimek več oseb:
 Albrecht Haller, švicarski zdravnik (1708-1777)
 Franjo Haller, hrvaški ban (1796-1875)
 Michael Haller, nemški skladatelj (1840–1915)
Józef Haller de Hallenburg in Stanisław Haller de Hallenburg, poljska generala in politika